Клас може да се отнася за:

 Клас (училище)
 Клас (програмиране)
 Клас (биология)
 „Клас“ – българска рок група